Fotbollsallsvenskan 1976 spelades 11 april–24 oktober 1976, och vanns av Halmstads BK. Vårsäsongen spelades 11 april–30 juni, och höstsäsongen spelades 4 augusti–24 oktober.

Förlopp
Halmstads BK var starkt nederlagstippade inför säsongspremiären, efter att föregående säsong ha undvikit nedflyttning enbart på målskillnad. Med unge engelske tränaren Roy Hodgson och ett nytt spelsystem blev man i stället svenska mästare 1976.

Tabell

Poängtabell

Resultattabell

Skytteligan 
 21 mål: Rutger Backe, Halmstads BK
 15 mål: Sonny Johansson, Landskrona BoIS
 14 mål: Tomas Nordahl, Örebro SK

Publiksiffror

Högsta publiksiffror 
 29 306: AIK–Hammarby IF 2–0, Råsundastadion den 26 augusti 1976
 25 885: Hammarby IF–AIK 1–1, Råsundastadion den 20 maj 1976
 23 553: Malmö FF–Halmstads BK 1–0, Malmö Stadion den 19 september 1976

Svenska mästarna 

Tränare: Roy Hodgson

Källor

Fotnoter

Externa länkar

Fotboll i Sverige 1976
1976
Fotbollssäsongen 1976